Го́ровиц, Го́ровец () — еврейская фамилия.

Этимология 
Этимология фамилии от немецкого названия города Горжовице в Богемии.

По традиции носителей фамилии относят к колену левитов. Фамилия восходит к ребе Йешаяху бен Авраам а-Леви из Горвиц, известному также как Шла а-кадош (св. Шла). Однако, не все носители этой фамилии являются его прямыми потомками.

Другие производные фамилии 
От этого рода ведут происхождения люди по фамилии Гурвиц, Гурвич, Гуревич, Горвиц, Иш-Гурвиц, Хоровиц, Хорович и др.

Разница правописания объясняется как особенностями произношения в местных еврейских диалектах, так и различным правописанием в странах, где евреи регистрировали свои фамилии в XVIII—XIX веках и где получали эмиграционные документы в XIX—XX вв.

Горовиц 
 Горовиц, Арье-Леб бен-Цеви га-Леви (или Леб Цитилер) — литовский талмудист XVII века.
 Горовиц, Белла (или Белла Хазан) — писательница, дочь мученика Беера бен-Хезекия га-Леви Горовица и жена Иосифа бен-Хаим Хазана.
 Горовиц, Владимир Самойлович (1903—1989) — пианист.
 Горовиц, Гад (род. 1936) — канадский политолог, профессор.
 Горовиц, Давид (1899—1979) — израильский экономист.
 Горовиц, Дэвид (род. 1939) — американский писатель и политический деятель.
 Горовиц, Джозеф (род. 1948) — американский музыковед и музыкальный критик.
 Горовиц, Изрейел Алберт (1907—1973) — американский шахматист; международный мастер (1950) и международный арбитр (1951). Шахматный литератор.
 Горовиц, Исаия (1565—1630) — чешский раввин-каббалист и талмудист.
 
 Горовиц, Леопольд (1838—1917) — польский живописец и портретист еврейского происхождения.
 Горовиц, Норман (1915—2005) — американский генетик.
 Горовиц, Регина Самойловна (1900—1984) — пианистка.
 Горовиц, Ричард (род. 1949) — американский композитор, автор музыки к фильмам.
 Горовиц, Рышард (род. 1939) — польско-американский фотограф; создатель компьютерного направления в современной фотографии.
 Горовиц, Шмелке (1726—1778) — каббалист и хасидский раввин (цадик), которого считают одним из духовных лидеров поколения.
 Горовиц, Элиот (1953—2017) — израильский историк и педагог.
 Горовиц, Энтони (род. 1955) — британский писатель, сценарист и телевизионный продюсер.
 рабби Горовиц, Иешаяху — ашкеназский раввин.
 рабби Горовиц, Пинхас (1731—1805) — автор комментариев к Талмуду.
 рабби Горовиц, Яков Ицхак (1745—1815) — крупный деятель хасидизма, цадик; был известен как Провидец из Люблина.

Горвиц 
 Горвиц, Аарон бен-Иосиф га-Леви (ум. 1779) — раввин берлинской еврейской общины.
 Горвиц, Александр Борисович (1897—1918) — большевик, активный участник борьбы за установление Советской власти на Украине.
 Горвиц, Бернхард (1807—1885) — английский, ранее немецкий, шахматист, шахматный композитор и теоретик эндшпиля.
 Горвиц, Йосеф Гершон (1869—1951) — раввин, один из лидеров «Мизрахи» в Эрец-Исраэль.
 Горвиц, Мартын Исаевич (1837—1883) — российский медик; профессор акушерства и гинекологии ИМХА; доктор медицины.
 Горвиц, Михаил Григорьевич (1919—1991) — архитектор, автор памятников советским воинам в Германии (Берлин, Тиргартен) и Польше (Хелм и Люблин; памятник в Люблине был разрушен в 90-х годах).
 Горвиц, Цеви Гирш бен-Пинхас (ум. 1817) — раввин во Франкфурте-на-Майне.

Хоровиц 
 Хоровиц, Адам Киф (более известен под псевдонимом Ad-Rock; род. 1966) — американский рэпер, музыкант и автор песен, а также гитарист, продюсер и актёр.
 Хоровиц, Пауль (Пол) (род. 1942) — американский физик, инженер электроники.
 Хорович, Борис Григорьевич (род. 1933) — Мосгортранс, Россия. Хорович Б. Г. занимал пост директора «МосТрансПроекта» с 1990 по 2001 год и был пятым руководителем института, а также на протяжении 50 лет координировал работу СССР, а потом Российской Федерации в рамках деятельности МСОТ. Кроме того, Борис Григорьевич долгое время возглавлял IT-комитет союза и стоял у истоков Евразийской секции МСОТ в 1969 году.

Хорвиц 
 Хорвиц, Джонатан (род. 1944) — магистр гуманитарных наук в антропологии, шаманский практик с 1972 года.
 Хорвиц, Карл (1884—1925) — австрийский композитор и дирижёр.
 Хорвиц, Лео — австрийский фигурист, бронзовый призёр чемпионатов мира 1913 и 1914 годов, чемпион Австрии 1914 года в парном катании.
 Хорвиц, Максимилиан Генрик (1872—1937) — деятель польского и международного коммунистического движения. Более известен под партийным псевдонимом Генрик Валецкий.
 Хорвиц, Роберт (род. 1947) — американский биолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года.
 Хорвиц, Рональд (более известен под фамилией Харвуд; 1934—2020) — английский писатель, драматург и сценарист.

См. также 
 Горовец
 Гуревич
 Гурвиц
 Гурвич
 Хоровиц

Примечания

Ссылки 
 Краткая история рода Горовиц на сайте Шломо Гуревича